Sirius B kan syfta på:

Sirius B (stjärna) – en vit dvärg som är följeslagare till Sirius
Sirius B (musikalbum) – ett musikalbum av Therion